Мартин Кавдански (роден на 13 февруари 1987 г. в Дупница) е български футболист, защитник.

Статистика по сезони

Източници 

Български футболисти
Футболисти на ПФК Левски (София)
Футболисти на Славия (София)
Футболисти на Локомотив (Пловдив)
Футболисти на Локомотив (Мездра)
Футболисти на Берое
Футболисти на ПСФК Черноморец (Бургас)
Футболисти на Марек (Дупница)
Футболисти на Локомотив (Горна Оряховица)
Български футболисти във Франция
Български футболисти в Северна Македония
Български футболисти в Албания
Родени в Дупница